Димитър Митов може да се отнася за:

 Димитър Митов (1898 – 1962), български литературен критик
 Димитър Митов (р. 1997), български футболист
 Димитър Митов-Комшин (р. 1943), български художник